La mémoire morte, aussi appelée ROM, est une mémoire informatique impossible à modifier ;

 Mémoire morte est une bande dessinée ;

 Mémoires mortes est un roman policier américain de Patricia Cornwell ;

 Les Mémoires mortes est une série de bande dessinée parue aux Humanoïdes associés ;

 Mémoires mortes est le troisième tome de la série de bande dessinée Nomad.